Святогорская Успенская лавра (Украина, Донецкая область, город Святогорск)
 Святогорский Зимненский Успенский монастырь (Украина, Волынская область, село Зимнее близ города Владимир-Волынский)
 Святогорский Успенский монастырь (Пушкинские Горы) (Россия, Псковская область)